Retard peut designer :
 En médecine :
 Retard mental ;
 Retard de croissance intra-utérin ;
 Retard de croissance staturo-pondérale ;
 Retard des menstruations, à cause d'une fécondation.
 En économie : 
 Retard économique d'une entreprise, d'un pays, d'un continent, etc.,
 Retard de livraison lorsqu'une livraison est effectué plus tard que ce qui était prévu.
 En éducation : Retard scolaire
 En musique : Retard (musique)
 En optique : Lame à retard
 Dans le domaine de la diffusion télévisée un retard symbolise un temps artificiel ajouté entre l'enregistrement et la diffusion de l'image pour en censurer le contenu ;
 En électronique :
 une ligne à retard sert à retarder un signal électrique, d'un temps constant, quelle que soit la fréquence du signal ;
 Un filtre électronique occasionne un retard - ou délai - que l'on peut quantifier par le retard de groupe et retard de phase.
 Retard de train.

Voir aussi 
 Procrastination